Ossian — fraude literária e um exemplo precursor do romantismo

Localidades

Ossian (Indiana)
Ossian (Iowa)

Ver também
Ürgüp — cidade da Capadócia conhecida na Antiguidade como Osian ou Ossiana

Desambiguações de topônimos